Albertini ist der Familienname folgender Personen:

 Adalberto Albertini (1924–1999), italienischer Filmregisseur
 Ambrosius von Albertini (1894–1971), Schweizer Pathologe und Präsident des SRK
 Antonio Albertini (1776–1836), italienischer Dichter
 Antonio Diaz Albertini (1865–1945), kubanischer Mediziner
 C. Albertini (1854–1929), Pseudonym der Schweizer Schriftstellerin Catharina Sturzenegger
 Christoph von Albertini (1774–1848), schweizerischer Politiker
 Christoph Hugo von Albertini (1854–1947), Schweizer Architekt und Stadtbaumeister
 Demetrio Albertini (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Edda Albertini (1926–1998), italienische Schauspielerin
 Ellen Albertini Dow (1913–2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Eugène Albertini (1880–1941), französischer Altphilologe und Althistoriker
 Francesca Yardenit Albertini (1974–2011), deutsche Religionswissenschaftlerin
 Gabriele Albertini (* 1950), italienischer Europapolitiker
 Giampiero Albertini (1927–1991), italienischer Schauspieler
 Giorgio Maria Albertini (1732–1810), italienischer Theologe
 Hans Albertini, deutscher Kommunalpolitiker
 Hippolito Francesco Albertini (1662–1738), italienischer Arzt
 Ignazio Albertini (1644–1685), italienischer Komponist
 Jakob von Albertini (1793–1848), Schweizer Politiker
 Johannes Baptista von Albertini (1769–1831), deutscher Bischof, Liederdichter, Botaniker und Mykologe
 Luciano Albertini (Francesco Vespignani, 1882–1945), italienischer Schauspieler und Produzent
 Luigi Albertini (1871–1941), italienischer Publizist und Politiker
 Maria Alessandra Albertini (* 1961), san-marinesische Diplomatin

 Pierre Albertini (* 1942), französischer Judoka
 Remo Albertini (1920–2005), italienischer Politiker im Trentino
 Rudolf von Albertini (1923–2004), Schweizer Historiker
 Thomas von Albertini (1829–1921), Schweizer Politiker (FDP-Liberale)